Gábor Ferenc (1923–2006) romániai magyar költő
 Gábor Ferenc (1948) állatorvos